Zygomolgus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Humes och Jan Hendrik Stock 1972. Zygomolgus ingår i familjen Lichomolgidae.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Zygomolgus